Karel Mejta sr. (1928-2015), Tsjecho-Slowaaks roeier en vader van jr.
 Karel Mejta jr. (1951), Tsjecho-Slowaaks roeier en zoon van sr.